La  voit le FC Auch évoluer Pro D2.

L'équipe évolue cette saison encore sous les ordres de l’entraîneur Henri Broncan.
Auch est classé  club français à l’issue de la saison.

Après un début de saison difficile avec notamment des défaites à domicile contre Tarbes et Montauban, Auch revient à un rugby plus pragmatique qu’il maîtrise parfaitement.
Avec une bonne conquête, une bonne défense et un bon buteur, Anthony Lagardère, Auch enchaîne ensuite 16 matchs sans défaites, termine à la  place du championnat puis n’est battu qu’en demi-finale d’accession à Dax 28-27.

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Classement de la phase régulière 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : au moins 4 essais inscrits ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règles de classement : ?

Effectif 
 Arrières : Florian Denos, Frédéric Couzier
 Ailiers : Julien Kinane, Monté, Raphael Bastide, Julien Clédès
 Centres : Julien Sarraute, Nicolas Pagotto, Anthony Lagardère, Pierre Aguillon, Arnaud Mignardi, Patrick Bosque
 Ouvreurs : Luciano Orquera, Yannick Lafforgue
 Demis de mêlée : Brice Salobert, Thierry Lacourt, Christophe Clarac
 Troisièmes lignes centre : Grégory Patat, Cyril Chavet
 Troisièmes lignes aile : Rodes, Mickaël Lebel, Stephan Saint-Lary
 Deuxièmes lignes : Tao Tapasu, Nicolas Lafitte, Hamid Arif
 Talonneurs : Nicolas Sentous, Sébastien Bortolucci, Vincent Campo, Sébastien Bruère
 Piliers : Yohan Marty, Salazart, Jason Hooper, Pascal Idieder, Franck Montanella, Benoît Bourrust

Notes et références 

2005-2006
Auch